Шотландский Первый Дивизион 1910/1911 () — 21-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1910 года и закончился 29 апреля 1911 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1910/1911
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1910 году
Спорт в Шотландии в 1911 году